Дархан Амангельдиевич Сатыбалды (; род. 26 марта 1974) — аким Туркестанской области Казахстана. Кандидат экономических наук. Владеет казахским, узбекским, русским и английским языками.

Биография 
Родился в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Воспитывает троих дочерей и сына.

Образование и карьера 
Выпускник Акмолинского сельскохозяйственного института им. С. Сейфуллина (1996 г.). В 2003 г. получил второе высшее образование в Казахском гуманитарно-юридическом университете.

 В 1991 году — рабочий отделения совхоза «Коммунизм» Келесского района.
 1996—1999 — cтарший экономист ГКП «Келес» Келесского района, главный бухгалтер ТОО «Кураков и Ко» Акмолинской области.;
 2000—2002 — ведущий контролер-ревизор комитета финансового контроля Министерства финансов РК;
 2002—2004 — референт, консультант отдела экономического анализа и контроля управления делами президента РК;
 2004—2006 — главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента РК;
 С июля по декабрь 2006 года — исполняющий должность директора ГКП «Жылу» департамента жилья города Астаны;
 2007—2008 — заместитель директора бюджетного департамента Министерства образования и науки РК;
 2008—2009 — заместитель директора финансового департамента Министерства образования и науки;
 2009—2010 — заместитель председателя комитета науки Министерства образования и науки;
 2010—2011 — начальник департамента Комитета национальной безопасности РК;
 С августа 2011 года — заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК;
 С 2013 года — аким города Шымкента Южно-Казахстанской области
 С 19 августа 2015 года — заместитель акима Южно-Казахстанской области
 В октябре 2018 года избран депутатом Сената Парламента РК.
 18 марта 2019 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан
 30 августа 2022 года на выборах акима Туркестанской области опередил Уласбека Садибекова (200:86 из 286 голосов) и был утверждён в должности президентом.

Награды 
 Орден «Құрмет»,
 Юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы»,
 Медаль «Ерең еңбегі үшін»,
 Благодарственное письмо Президента РК за активное участие в подготовке и проведении VII Саммита ОБСЕ в Астане.

Семья и дети 
 Жена: Мекембаева Жанар Ахмеджановна (1981)
 Дочери: Амангелди Мадина (2004), Сатыбалды Аяулым (2006) и Амангелди Акерке (2007)
 Сын: Сатыбалды Асылхан (2014)
 Братья: Сатвалдиев Габит Амангельдиевич — учредитель ТОО SAT-NS и ТОО SAT Group Construction, Сатвалдиев Сункар Амангельдиевич — учредитель ТОО SAT Group Project.

Примечания

Ссылки 
 
 

Послы Казахстана в Узбекистане
Акимы Шымкента
Акимы Туркестанской области